Mały Krywań – szczyt w Tatrach Wysokich
 Mały Krywań – szczyt w Małej Fatrze